Натуральне число 245
 245 рік до нашої ери
 245 рік нашої ери